Абу́ль-Ка́сим Маслама́ ибн А́хмад аль-Куртуби́ аль-Маджри́ти (, ; ум. 1007) — мусульманский астроном, алхимик, математик, экономист и учёный в исламской Испании.

Принял участие в переводе книги Птолемея «Planisphaerium», улучшил существовавшие переводы «Альмагеста», расширил и исправил астрономические таблицы (зиджи) аль-Хорезми, разработал таблицы для преобразования дат персидского календаря в исламский календарь (хиджру). Благодаря аль-Маджрити впервые могли быть точно датированы события прошлого Персии.

Маслама аль-Маджрити был одним из самых блестящих мусульманских учёных во время правления аль-Хакама II. По мнению Саид ибн Ахмад аль-Андалуси () он был лучшим математиком и астрономом своего времени в аль-Андалусе. Работая совместно с Ибн ас-Саффаром (), он разработал новые геодезические методы. Его перу принадлежит книга о налогообложении и экономике аль-Андалуса. Он отредактировал и внёс некоторые изменения в «Энциклопедию» Братьев чистоты.

Маслама аль-Маджрити предсказал футуристический процесс научного обмена и появление сетей для научного общения. Он построил школу астрономии и математики, положившей начало организованных научных исследований в аль-Андалусе. Среди его учеников были такие известные учёные как Ибн ас-Саффар, Абу-с-Салт и ат-Туртуши ().

Арабский философ ибн Хальдун (1332—1406) ошибочно приписывал этому учёному-математику авторство гримуара «Цель мудреца» («Пикатрикс»).

Сочинения

Примечания 

Астрономы Аль-Андалуса
Персоналии:Мадрид
Алхимики